Дие́го Марти́н Ало́нсо Ло́пес (; ) — уругвайский футболист, игравший на позиции нападающего, и футбольный тренер.

Игровая карьера

Клубная 
Алонсо начинал карьеру в родном Монтевидео, где в составе клуба «Белья Виста» дебютировал в профессиональном футболе. В 1997 году Диего выиграл с клубом Второй дивизион Уругвая, в 1998 году — Лигилью Уругвая, а через год переехал в аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима» из Ла-Платы.

Летом 2000 года Алонсо стал игроком «Валенсии», которая заплатила за него 1600 миллионов песет (около 9,5 миллиона евро). В первом же сезоне в новом клубе он забил шесть мячей в Лиге чемпионов и дошёл до финала турнира. По ходу сезона Алонсо начал терять место в основе и летом 2001 года отправился за игровой практикой в «Атлетико Мадрид» в Сегунду. В сезоне 2001/02 он стал лучшим бомбардиром лиги с 22 мячами и помог клубу выиграть чемпионат и вернуться в высший дивизион. Следующий сезон Алонсо неудачно провёл в аренде в «Расинге» из Сантандера, отличившись лишь одним голом в 23 матчах лиги.

В 2003 году Диего присоединился к «Малаге», но уже через год перешёл в мексиканский «УНАМ Пумас». С «пумами» он выиграл титул Чемпиона чемпионов и чемпионат Апертуры 2004. В 2005 году его новым и последним в Европе клубом стал «Реал Мурсия».

Летом 2006 года Алонсо вернулся в Уругвай, подписав контракт с «Насьоналем». Диего помог клубу дойти до четвертьфинала Южноамериканского кубка, забив один мяч в ворота «Боки». В январе 2007 года нападающий отправился в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», но задержался там всего на один год и в начале 2008 года вернулся в «Химнасию». В сезоне 2008/09 Диего помог клубу избежать вылета из высшей лиги Аргентины в стыковых матчах с «Атлетико Рафаэла», после чего стал свободным агентом.

Последним клубом в карьере Алонсо в 2009 году стал «Пеньяроль». В составе этого клуба он стал победителем Клаусуры и чемпионом Уругвая в 2010 году, а также дошёл до финала Кубка Либертадорес 2011, где «Пеньяроль» уступил бразильскому «Сантосу».

Международная 
За сборную Уругвая Алонсо дебютировал 17 июня 1999 года в товарищеском матче против сборной Парагвая (3:2). Тем же летом он принял участие в Кубке Америки, где провёл два матча (в четвертьфинале и полуфинале) и стал серебряным призёром.

Несмотря на успешный сезон в составе «Атлетико Мадрид», Алонсо не был вызван на чемпионат мира 2002 года и впоследствии подверг критике главного тренера сборной Виктора Пуа.

Тренерская карьера 
Завершив игровую карьеру в 2011 году, Алонсо сразу принялся к тренерской деятельности в родном клубе «Белья Виста» и в сезоне 2011/12 спас команду от вылета. Летом 2012 года Диего возглавил парагвайский клуб «Гуарани». Спустя год он вернулся в Уругвай и стал главным тренером «Пеньяроля», но уже в октябре 2013 года был уволен в связи с плохими результатами на старте сезона.

В марте 2014 года Алонсо был приглашён в «Олимпию» из Асунсьона, где команда под его руководством успешно начала сезон и остановилась в четырёх очках от победы в Апертуре. В октябре, когда команда шла на втором месте в Клаусуре, Диего был уволен.

В декабре 2014 года Алонсо возглавил мексиканскую «Пачуку». В мае 2016 года команда под его руководством выиграла Клаусуру, заняв второе место в групповом этапе и обыграв «Монтеррей» в финале Лигильи. В сезоне 2016/17 Алонсо привёл «Пачуку» к победе в Лиге чемпионов, обыграв в финале другой мексиканский клуб — «УАНЛ Тигрес». Благодаря этому успеху клуб выступил на Клубном чемпионате мире в 2017 году, где стал бронзовым призёром.

В мае 2018 года Алонсо перешёл в «Монтеррей». В сезоне 2018/19 его команда не преуспела в чемпионате Мексики, вылетев в полуфинале и Апертуры, и Клаусуры, но выиграла Лигу чемпионов. Алонсо стал первым тренером в истории, который стал победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ с двумя разными клубами. В сентябре 2019 года Диего был уволен из «Монтеррея» после серии неудачных результатов и, в частности, после поражения от «Тигрес» (0:2) в Класико Рехиомонтано.

30 декабря 2019 года было объявлено, что Алонсо станет первым тренером в истории клуба MLS «Интер Майами». 7 января 2021 года стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

14 декабря 2021 года Алонсо был назначен главным тренером сборной Уругвая.

Личная жизнь 
Двоюродные братья Диего —  и Иван Алонсо — тоже являются футболистами.

У Диего также есть итальянский паспорт, который был получен благодаря итальянскому гражданству его прадеда и благодаря которому он не считался легионером во времена выступлений в Испании.

Достижения

В качестве игрока 
«Белья Виста»
 Победитель Второго дивизиона Уругвая: 1997
 Победитель Лигильи Уругвая: 1998

«Валенсия»
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2001

«Атлетико Мадрид»
 Победитель Второго дивизиона Испании: 2001/02
 Лучший бомбардир Второго дивизиона Испании: 2001/02

«УНАМ Пумас»
 Чемпион Мексики: Апертура 2004
 Чемпион чемпионов: 2004

«Пеньяроль»
 Чемпион Уругвая: 2009/10
 Финалист Кубка Либертадорес: 2011

Сборная Уругвая
 Серебряный призёр Кубка Америки: 1999

В качестве тренера 
«Пачука»
 Чемпион Мексики: Клаусура 2016
 Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ: 2016/17
 Финалист Кубка Мексики: Апертура 2017
 Бронзовый призёр Клубного чемпионата мира: 2017

«Монтеррей»
 Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ: 2019
 Лучший тренер Лиги чемпионов КОНКАКАФ: 2019

Тренерская статистика

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Белья Виста»
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Реал Мурсия»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Пеньяроль»
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Белья Виста»
Тренеры ФК «Гуарани» Асунсьон
Тренеры ФК «Пеньяроль»
Тренеры ФК «Олимпия» Асунсьон
Тренеры ФК «Пачука»
Тренеры ФК «Монтеррей»
Тренеры ФК «Интер Майами»
Тренеры сборной Уругвая по футболу